Церковь Святой Марии Драперис (, ) — римско-католическая церковь в Стамбуле. Построенная в 1584 году, церковь является одним из старейших римско-католических приходов Стамбула.

Расположение 
Здание находится в Стамбуле, в районе Бейоглу, на улице İstiklâl Caddesi, 431 (бывшая улица Grande Rue de Pera); в нижней части крутой лестницы, которая защищена художественной оградой.

История 
В 1453 году, за несколько месяцев до османского завоевания Константинополя, францисканские монахи завершили строительство церкви Святого Антония Кипариса () в Сиркеджи (центром венецианских купцов в Константинополе в то время) на южном берегу Золотого Рога, но вскоре после завоевания они были вынуждены отказаться от неё. После нескольких странствий, в 1584 году они переехали в Галату, где левантинская женщина, Клара Мария Драперис () передала им дом с небольшой часовней. Алтарь часовни был украшен деревянной  иконой, изображающей Деву Марию. Часовня была сожжена полностью в 1660 году, но икона была спасена благодаря членам семьи Драперис. В случае полного уничтожения из-за пожара, по законам Османской империи, земля должна быть передана в пользу государства. В связи с этим, в целях восстановления церкви монахи должны были сначала попросить разрешение на султанский фирман, позволяющий реконструкцию; но в отсутствии этого, только что перестроенная церковь была разрушена в 1663 году правительством Османской империи.

Монахи покинули окрестности и поселились у подножия Пера (сейчас — район Бейоглу), в месте под названием Дертйоле (). Они построили в 1678 году новую церковь, которая сгорела в 1697 году, был восстановлена и вновь разрушена сильным землетрясением 1727 года. Возведённое ещё раз, здание сожжено в третий раз в 1767 году и было окончательно восстановлено в пятый раз в 1769 году. После каждой катастрофы икона Богородицы теперь всегда может быть спасена, и по сей день украшает главный алтарь.

Наряду с церквями Святого Антония Падуанского и , церковь Святой Марии была одной из трёх римских католических приходов в левантийском квартале Стамбула. В 19 веке она стала одной из самых престижных католических церквей в городе. В 1803 году её приход состоял из 470 левантинцев, а также несколько арабских католиков из Алеппо и армяно-католиков.

Архитектура и интерьер 

У сооружения есть вход, выполненный в неоклассическом стиле, украшенный статуей Девы в эдикуле, к которому можно спуститься по лестничному пролёту, ведущему вниз к церкви. Здание имеет прямоугольную структуру и покрыто сводом, украшенным в 1874 году и имеющем три нефа. У церкви есть колокольня с квадратной планировкой, которая не видна с улицы. Величественный главный алтарь, воздвигнутый в 1772 году, сделан из розового каррарского мрамора, и украшен иконой, пожертвованной Марией Драперис.

Церковь украшают четыре картины, три из которых венецианской школы. Первая, расположенная на правой стороне при входе в церковь, написана в 1873 году и изображает Непорочное зачатие Девы Марии и двух франсисканских святых. Вторая картина представляет собой Франциска Ассизского, получающего стигматы в . Слева от присветерия — картина, изображающая смерть Святого Иосифа при помощи Иисуса и Марии; а другая, рядом со входом, изображает Святого Роха — защитника от чумы и болезней, поражавших Стамбул несколько раз в прошлом. Богослужение Крестного пути (), статуя Антония Падуанского, и фрески в баптистерии — все являются произведениями 1959 года Альберто Фарина ().

Два витража на апсидах представляют собой Немецкую витражную школу и изображают Святого Франциска и Клару Ассизскую. Внутри церкви, несколько именных надгробий 18-го и 19-го веков (большинство из них — итальянские или латинские) напоминают богатых левантийских семей, благотворителей храма, епископов и консулов европейских стран в Константинополе.

Примечания 

Святой Марии Драперис
Католические храмы Турции
Стамбул
Храмы Богородицы в Турции